Mon cœur s'ouvre à ta voix () — третья ария Далилы (меццо-сопрано) из второго акта  оперы «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса на либретто .

Сюжет 
Палестина, 1150-е годы до н. э. На ступенях дома, утопающего в густой тропической растительности, сидит Далила, ожидая Самсона. Коварный план обольстительницы таков: вынудить влюблённого в неё Самсона открыть ей тайну его необычайного могущества. Самсон не в силах сопротивляться, и в ответ на его откровенность Далила предаёт его, обрезая ему волосы. Утративший силу Самсон захвачен филистимлянами, закован в цепи и брошен в темницу.

Описание 
Ария написана композитором в ре-бемоль мажоре, размер —  для куплетов и  для рефрена («Ah! Réponds…»). Темп — andantino (♩ = 66) для куплетов и un poco più lento для рефрена. Требуемый вокальный диапазон — от B-flat3 до G-flat5, с тесситурой от E-flat4 до E-flat5. Инструментал — флейта, гобой, английский рожок, кларнет, валторна, арфа и струнные. Мелизматическая структура арии требует от исполнителя legato в широком диапазоне.

Текст

Примечания

Ссылки 
 Mon cœur s'ouvre à ta voix . Мария Каллас, Париж, 1961.
 Mon cœur s'ouvre à ta voix . Элина Гаранча, Ópera-Gala, Баден-Баден, 2007.
 Mon cœur s'ouvre à ta voix. Елена Образцова, Большой театр, 1978.
 Mon cœur s'ouvre à ta voix. Ирина Архипова, 1980.
 Mon cœur s'ouvre à ta voix . Ольга Бородина, дирижёр Валерий Гергиев, Мариинский театр, 2 мая 2013.
 «Открылася душа» . Надежда Обухова. Третья ария Далилы из оперы «Самсон и Далила», 1930-е годы.
 «Открылася душа» . Зара Долуханова. Третья ария Далилы из оперы «Самсон и Далила», 1965.

Произведения Камиля Сен-Санса
Арии для сопрано
Оперные номера по алфавиту